Фатимидское вторжение в Египет — наименование двух последовательных вторжений Фатимидского халифата в земли Аббасидского Египта с целью завоевания последнего.
 Первое фатимидское вторжение в Египет — в 914—915 годах;
 Второе фатимидское вторжение в Египет — в 919—921 годах.